Алексей Шуркевич (род. 30 апреля 1992 года) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой престижной бойцовской организации Bellator в полусредней весовой категории, выступает на профессиональном уровне с 2014 года.

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Алексей Шуркевич на сайте Sherdog 
 Профиль Алексей Шуркевич на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России